La Paila kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Paila, Tecozautla, ort, 
 La Paila, Tabasco, ort, Centro, 
 La Paila, Singuilucan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar